Серге́й Во́лков: 
 Волков, Сергей Алексеевич (род. 1965) — советский и белорусский футболист.
 Волков, Сергей Валерьевич (род. 1987) — российский фристайлист.
 
 Волков, Сергей Викторович (род. 1974) — российский шахматист.
 Волков, Сергей Владимирович (род. 1955) — советский и российский историк.
 Волков, Сергей Евгеньевич (род. 2002) — российский футболист.
 Волков, Сергей Иванович (1803—1879) — генерал от инфантерии, директор Института Корпуса горных инженеров, член Военного совета.
 
 
 Волков, Сергей Станиславович (род. 1958) — советский и украинский подводник-ориентировщик, украинский тренер.
 Волков, Сергей Фёдорович (1941—2013) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Примечания